Grimminghausen ist der Name zweier Orte im Sauerland, Nordrhein-Westfalen:

 ein Ortsteil im Stadtteil Mennighüffen der Stadt Löhne, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Stadt Plettenberg im Märkischen Kreis, siehe Grimminghausen (Plettenberg)
 ein Ortsteil der Stadt Schmallenberg im Hochsauerlandkreis, siehe Grimminghausen (Schmallenberg)